Die Saison 2021/22 der Oberliga Westfalen war die 40. Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen und die zehnte nach ihrer Wiedereinführung durch den ausrichtenden Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 28. August 2021 eröffnet, zwischen dem 19. Dezember 2021 und dem 20. Februar 2022 gab es eine Winterpause.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Am 19. April 2021 gab der FLVW den Abbruch der Vorsaison bekannt, die darüber hinaus aufgrund der mangelnden Anzahl an erforderlichen Spielen annulliert wurde. Als Konsequenz daraus gab es weder Auf- noch Absteiger aus der oder in die Oberliga.

Modus 
Um die Chancen auf eine sportliche Beendigung der Saison im Falle einer erneuten Unterbrechung aufgrund der COVID-19-Pandemie zu erhöhen, passte der FLVW vorab den Modus an. Zunächst wird eine Hinrunde absolviert, bei der immer im Wechsel je ein Verein pro Spieltag spielfrei hat. Ab dem 20. April 2022 wurde das Teilnehmerfeld auf Basis der Hinrundentabelle geteilt, um eine Auf- und eine Abstiegsrunde zu absolvieren. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 10 absolvieren eine Auf-, die auf den Plätzen 11 bis 21 eine Abstiegsrunde. Die in der Vorrunde erspielten Punkte und Tore werden mit in die Auf- bzw. Abstiegsrunde genommen. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 und 2 der Aufstiegsrunde steigen in die Regionalliga West auf. Bei keinem, einem oder zwei Absteigern aus der Regionalliga West und den sonstigen übergeordneten Ligen in die Oberliga Westfalen steigen die fünf schlechtesten Teams der Abstiegsrunde in die Westfalenligen ab. Sollte sich die Anzahl der Absteiger in die Oberliga Westfalen erhöhen, könnten bis zu sieben Vereine aus der Abstiegsrunde in die Westfalenligen absteigen.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2021/22 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert: 
 die Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 2020/21:
  FC Gütersloh
  Holzwickeder SC
  Westfalia Rhynern
  TSG Sprockhövel
  ASC 09 Dortmund
  1. FC Kaan-Marienborn
  RSV Meinerzhagen
  SpVgg Vreden
  SG Wattenscheid 09
  Sportfreunde Siegen
  Preußen Münster II
  TuS Ennepetal
  TuS Haltern
  TuS Erndtebrück
  SC Paderborn 07 II
  SV Schermbeck
  SG Finnentrop/Bamenohl
  FC Eintracht Rheine
  TSV Victoria Clarholz
  Westfalia Herne
  Hammer SpVg

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Platzierungsrunden

Meisterrunde

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abstiegsrunde

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Offizielle Website der Oberliga Westfalen

Einzelnachweise 

2021
Oberliga Westfalen